Le terme Parnas (russe : Парнас) qui est la traduction de Parnasse (du nom du mont du même nom) fait référence à :
 Parnas, quartier historique de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie,
 l'okroug municipal Parnas dans le district de Vyborg à Saint-Pétersbourg.
 la station de métro Parnas à Saint-Pétersbourg,
 la gare de Parnas, à Saint-Pétersbourg.